

Geografia
 Spiegelberg – comune tedesco, situato nel land del Baden-Württemberg

Persone
 Herbert Spiegelberg (1904-1990) – filosofo statunitense di origine tedesca
 Otto Spiegelberg (1830-1881) – ginecologo tedesco